Шалдыбин — фамилия.
 Шалдыбин, Аркадий Яковлевич (1915-?) — бригадир проходческой бригады, Герой Социалистического Труда.
 Шалдыбин, Евгений Сергеевич (род. 1975) — российский хоккеист, тренер.